Ранчо Агва Фрија има више значења:

 Ранчо Агва Фрија (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Агва Фрија (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику